Plan A (àlbum): àlbum musical de 2016 interpretat per Graham Candy
 Plan A (cançó): cançó de 2003 interpretada per The Dandy Warhols
 Plan A (pel·lícula): pel·lícula de 2021 dirigida per Doron i Yoav Paz
 Plan A: Captain Cook: primer capítol de la sèrie Blackadder Goes Forth
 Plan A Entertainment: segell discogràfic independent sud-coreà